Smæklaasen kan henvise til

 Smæklaasen (film fra 1908) - en dansk film fra 1908
 Smæklaasen (film fra 1911) - en dansk film fra 1911